Le toponyme Île George (Isla George en espagnol et George Island en anglais) désigne de nombreuses îles, notamment dans l'hémisphère sud ; par exemple :
 Île George (Malouines), une des îles des Malouines, territoire britannique d'outre-mer revendiqué par l'Argentine ;
 , une île de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au sud du Chili.